Уткін Андрій Іванович (1900—1987) — радянський і російський державний діяч, заступник голови Ради народних комісарів РРФСР.
 Уткін Вадим Іванович (* ?) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Уткін Валентин Павлович (1934—2013) — український хокейний тренер. Заслужений тренер УРСР. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Уткін Василь В'ячеславович (* 1972) — російський спортивний журналіст і телекоментатор, теле- і радіоведучий, шоумен, актор.
 Уткін Володимир Іванович (* 1954) — радянський та український футболіст та тренер білоруського походження, виступав на позиції півзахисника.
 Уткін Володимир Сергійович (1937—1984) — український радянський письменник-фантаст, автор історичних повістей та науково-популярних книжок.
 Уткін Володимир Федорович (1923—2000) — вчений-конструктор у галузі ракетобудування, академік НАН України.
 Уткін В'ячеслав Олександрович (1970—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Уткін Дмитро Валерійович (* 1970, Смоліне, Україна) — російський підполковник запасу, керівник ПВК Вагнера
 Уткін Дмитро Сергійович (* 1984) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Уткін Євгеній Володимирович (* 1958) — російський та український підприємець.
 Уткін Микола Іванович (1780—1863) — російський гравер.
 Уткін Олександр Анатолійович (1970—2014) — старшина резерву, МВС України, учасник російсько-української війни.
 Уткін Олексій Олександрович (1891—1965) — радянський художник кіно, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Уткін Сергій Олексійович (1907—1962) — секретар ЦК ВЛКСМ. Член Бюро ЦК ВЛКСМ. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Уткін Федір Григорович (1911 — ?) — український радянський діяч, заступник голови Волинського облвиконкому, голова Луцького міськвиконкому.
 Уткін Юрій Володимирович (*1990) — український лижник, біатлоніст, майстер спорту України.

Жінки: Уткіна 

 Уткіна Ольга Вікторівна — заслужений працівник соціальної сфери України.

Див. також 
 13477 Уткін — астероїд головного поясу

Примітки